Der Begriff Interzeption (lat.: Aufsaugung, Wegnahme, Unterschlagung) kann folgende Bedeutungen haben:

 das „Abfangen“ eines Embryos im Sinne der Verhinderung seiner Einnistung in die Gebärmutterschleimhaut (sog. Nidationshemmung), siehe  Interzeption (Gynäkologie); 
 das „Abfangen“ bzw. Zurückhalten von Niederschlagswasser auf der Oberfläche von Pflanzen, so dass es verdunstet und nicht auf den Boden gelangt, siehe  Interzeption (Hydrologie); 
 das „Abfangen“ bzw. Zurückhalten von Staubpartikeln in Filtersystemen, siehe Sperreffekt.